1047 км, 1047-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 1047 км  — остановочный пункт / пассажирская платформа,  Восточно-Сибирская железная дорога (Республика Бурятия). Код 903384.
 1047 км, ПЛ 1047 КМ  — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северная железная дорога (Архангельская область). Код 299234.